Кубок АФК 2018 — 15-й розіграш другого за значимістю клубного футбольного турніру Азійської конфедерації футбола (АФК). Титул переможця втретє поспіль здобув Аль-Кува Аль-Джавія.

Формат і учасники 
В турнірі брали участь 44 клуби із 26 асоціацій. Клуби були розділені на 5 зон: Західна Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, АСЕАН.

У кваліфікаційному раунді брали участь 13 команд. В основному раунді брали участь 36 клубів. 31 клуб проходять туди напряму, решта виборюють путівку у груповий турнір через сито кваліфікації.

Клуби, які посіли перші місця в групах, а також кращі другі команди з Західної зони та зони АСЕАН пройшли до плей-оф.

Список учасників

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікаційний плей-оф

Попередній раунд 

!colspan="5"|Центральна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 січня 2018

|-
!colspan="5"|Південна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 січня 2018

|}

Раунд плей-оф 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/29 січня 2018

|-
!colspan="5"|Центральна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/20 лютого 2018

|-
!colspan="5"|Південна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/20 лютого 2018

|-
!colspan="5"|Зона АСЕАН
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 січня/2 лютого 2017

|-
!colspan="5"|Східна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/20 лютого 2018

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Рейтинг других місць

Західна Азія 

! Група
! Результат

|A
|Проходить до зонального півфіналу

|B
|

|C
|

Східна Азія 

! Група
! Результат

|F
|Проходить до зонального півфіналу

|H
|

|G
|

Плей-оф

Зональні півфінали 
У зональних півфіналах грають по 4 команди які кваліфікувалися від Західної зони (групи A – C) та зони АСЕАН (групи F – H). Перші матчі вібудулися 7–9 травня, а матчі-відповіді 14–16 травня 2018 року.

!colspan="5"|Західна зона

|-
!colspan="5"|Зона АСЕАН

|}

Зональні фінали 
В Зональних фіналах грають переможці Зональних півфіналів. Переможець Зонального фіналу Західної зони виходить до Фіналу турніру, а переможеце фіналу Зони АСЕАН зіграє в Міжзональному півфіналі. Порядок матчів буде визначено жеребкуванням.
Перший поєдинок в Зоні АСЕАН відбудуться 1 серпня, а матчі-відповіді 8 серпня 2018 року. Перший поєдинок в Західній зоні відбудеться 18 вересня, а матч-відповідь 2 жовтня 2018 року.

!colspan="5"|Західна зона

|-
!colspan="5"|Зона АСЕАН

|}

Міжзональні півфінали 
Жеребкування відбулося 23 травня 2018 року. В Міжзональнх півфіналах будуть грати переможці всіх зон, окрім Західної. Перші матчі відбудуться 21 та 22 серпня, матчі-відповіді 28-29 серпня 2018 року.

|}

Міжзональні фінали 
У Міжзональному фіналі зіграють переможці Міжзональних півфіналів. Переможець пари кваліфікується до фіналу турніру. Перший матч відбудеться 19 вересня, а матч-відповідь 3 жовтня 2018 року. Порядок проведення матчів буде визначено пізніше.

|}

Фінал

Див. також 
 Ліга чемпіонів АФК 2018

Посилання 
 Кубок АФК  
 Кубок АФК на soccerway

2018
2018 у футболі